Антеозавры (семейство Anteosauridae либо, в более широком смысле, инфраотряд Anteosauria) — группа хищных дейноцефалов. В середине пермской эпохи обитали в Южной Африке, Восточной Европе, Китае. Отличаются тяжёлым черепом с утолщёнными костями лобной и заглазничной области (возможно, для внутривидовой борьбы или терморегуляции). Скелет относительно лёгкий, ноги довольно длинные. Крупные клыки и резцы, заклыковые зубы мелкие. Хорошо развиты озубленные поперечные фланги крыловидных костей (облегчали дыхание во время еды). Впервые описаны по находкам из Южной Африки (антеозавр). В 1930-х годах и позднее множество более примитивных родов были обнаружены в России (Приуралье, Поволжье). Российские роды долгое время выделяли в особое семейство Brithopodidae, сейчас бритоподид объединяют с антеозаврами. В конце 1990-х годов очень примитивные представители найдены в Китае (близкий к антеозаврам стеноцибус, а также синофонеус). Наиболее известные представители — антеозавр, титанофонеус. Сиодон и его родичи (археосиодон, африканский австралосиодон) могут относиться не к антеозаврам, а к титанозухам. Длина черепа от 12—15 до 70—80 см, крупные виды (антеозавр и титанофонеусы) достигали 6 м в длину. Вероятно, обитали в прибрежных зарослях вблизи водоёмов, могли хорошо плавать. Мелкие виды (сиодон) могли быть всеядными или рыбоядными, крупные представители — хищники, нападавшие на крупных позвоночных. Относящийся к этому надсемейству дейтерозавр был всеядным или даже растительноядным. Вымерли в результате иссушения климата и конкуренции с горгонопсами.

Систематика 
Семейство включает 8 родов:
 Anteosaurus
 Archaeosyodon
 Australosyodon
 Microsyodon
 Notosyodon
 Sinophoneus
 Syodon
 Titanophoneus

См. также 
 Антеозавр

Литература 
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — М., Наука, 1983. — С. 77—103, 144—147.
 Ивахненко М. Ф. Тетраподы Восточно-Европейского плакката — позднепалеозойского территориально-природного комплекса. — Пермь, 2001. — С. 87—90.
 Ефремов И. А. Фауна наземных позвоночных в пермских медистых песчаниках Западного Приуралья. — М., 1954.

Ссылки 
 Palaeos Vertebrates 400.400 Therapsida: Anteosauria
 https://web.archive.org/web/20120922095355/http://macroevolution.narod.ru/28ivakhnenko.pdf

Дейноцефалы
Синапсиды пермского периода
Семейства синапсид